Zauberharfe bezeichnet:
 Zauberharfe (Musikinstrument), auch Tabalugas Zauberharfe, (nach Spindler) ist ein reales Musikinstrument, bei dem die Noten zur Erleichterung des richtigen Greifens unter die Saiten gelegt werden

Gegenstände der Literatur:  
 Die Zauberharfe, Melodram von Franz Schubert und Georg von Hofmann (Text)
 Die Zauberharfe (Musical), Kinder-Musical von Veronika te Reh und Wolfgang König nach einem irischen Märchen  
 Melody und die Zauberharfe, Hörbuch von Enid Blyton (Reihe: Enid Blyton’s Verzauberte Welt) 
 Irische Zauberharfe. Märchen, Sagen und Geschichten, Buch von Frederik Hetmann
 Die Zauberharfe, Internet-Märchen von Bernd Roßmüller